TDM (turisztika), Turisztikai Desztinációs Menedzsment
 TDM (informatika), időosztásos multiplexelés